Вілле́н-ан-Дюемуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 284,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллен-ан-Дюемуа на сайті французького Національного інституту географії
 Віллен-ан-Дюемуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллен-ан-Дюемуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллен-ан-Дюемуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллен-ан-Дюемуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор